В математике
Разбиение единицы
Разбиение множества
Разбиение интервала
Разбиение числа
 Сегментация